Allwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Allwood (Maryland), im Anne Arundel County
 Allwood (New Jersey), im Passaic County
 Allwood (Virginia), im Amherst County

Allwood ist der Familienname von
 Rosie Allwood (* 1952), jamaikanische Sprinterin